Harold Shipman
Aribert Heim
Jack Kevorkian

Dr. Death (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2021